Falabella est le nom d'une race de chevaux miniatures. Ce nom peut également désigner :

Entreprises 
 SACI Falabella, une entreprise de distribution chilienne

Patronymes 
 Débora Falabella, une actrice brésilienne